Олдбо́й — название нескольких произведений:
 Old Boy — манга (1996—1998).

Фильмы
 «Олдбой» (2003) — южнокорейский фильм Пака Чхан Ука, снятый по мотивам одноимённой манги.
 «Олдбой» (2013) — американский ремейк южнокорейского фильма, снятый Спайком Ли.

См. также 
 Олд Бойз
 Ньюэллс Олд Бойз